U19-Weltmeisterschaft steht für:
 FIBA-U19-Basketball-Weltmeisterschaft
 U-19-Fußball-Weltmeisterschaft der Männer
 U19-Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen